

Petrovac – comune della Repubblica Serba
 Bosanski Petrovac – comune della Federazione di Bosnia ed Erzegovina

Petrovac na Moru – frazione del comune di Budua

Bački Petrovac – comune della Voivodina
 Petrovac na Mlavi – comune nel distretto di Braničevo